Raoult ist der Nachname von:

 Didier Raoult, französischer Biologe, identifizierte das Mimivirus
 François Marie Raoult (1830–1901), französischer Physiker und Chemiker